Диана Андреевна Климова (род. 8 октября 1996) — российская трековая велогонщица, выступающая за команду Marathon-Tula. Призер чемпионатов Европы и Европейских игр.

Достижения

Трек 
2016
Чемпионат России
  1-я в многодневной гонке парами (с Марией Авериной)
  2-я в командной гонке преследования 4000 м (с Александрой Чекиной, Анастасией Яковенко, Анастасией Чулковой и Марией Авериной)
2018
Чемпионат России
  1-я в мэдисоне (с Гульназ Бадыковой)
  2-я в командной гонке преследования 4000 м (Александрой Чекиной, Анастасией Чулковой, Натальей Студеникиной и Галиной Стрельцовой)
  3-я в омниуме

Чемпионат Европы
  2-я в мэдисоне (с Гульназ Бадыковой)
2019
Чемпионат России
  2-я в скрэтче
  3-я в гонке по очкам 100 кругов
Европейские игры
  3-я в мэдисоне (c Марией Новолодской) 
2020

Чемпионат Европы

  2-я в мэдисоне (c Марией Новолодской)

Шоссе 
2020
  Чемпионка России в групповой гонке

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики России